Aldrovandi může být

 jméno italského šlechtického rodu pocházejícího z Boloně.
 jméno některého z členů tohoto rodu, např.
 Gianfrancesco Aldrovandi (15.–16. stol.) – renesanční politik a mecenáš, podporoval mj. Michelangela (v románu K. Schulze Kámen a bolest vystupuje pod anagramem Aldovrandi)
 Ulisse Aldrovandi (1522–1605) – lékař a přírodovědec, zakladatel jednoho z prvních přírodovědných muzeí